David Horowitz peut désigner :
 David Horovitz (1962-), un journaliste israélien ;
 David Horowitz (1939-), un écrivain américain ;
  (1899-1979), le premier gouverneur de la Banque d'Israël.